Паиш (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Паиш, Педро (1564—1622) — исследователь Эфиопии, испанский иезуит на службе Португалии.
 Паиш, Сидониу (1872—1918) — военный и политический деятель Португалии, диктатор.
 Силва Паиш, Фернанду (1905—1981) — последний директор ПИДЕ.